Time Stands Still může být:

 Time Stands Still (hra) – divadelní hra Donalda Marguliese (2009)
 Time Stands Still (album) – album Chrise Smithera (2009)
 „Time Stands Still“ (píseň, The All-American Rejects) – píseň skupiny The All-American Rejects (2003)
 „Time Stands Still“ (píseň, John Cale) – píseň hudebníka Johna Calea (2014)